Maria-Anzbach, Maria Anzbach – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land. Liczy 2 852 mieszkańców (1 stycznia 2014).

Zobacz też 
 Maria

Przypisy 

Gminy w powiecie St. Pölten-Land